Вілла́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Ліможа, 23 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 157 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 344,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллар на сайті французького Національного інституту географії
 Віллар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез